Les élections législatives et présidentielle centrafricaines de 1992 ont lieu le . Pour la première fois depuis le rétablissement du multipartisme en 1991, les électeurs sont appelés à élire le président de la République centrafricaine, ainsi que les députés à l'Assemblée nationale. Au terme du scrutin, le , la Cour suprême annule les élections en raison d'irrégularités.

Références 

Centrafrique
1992
Politique en octobre 1992